Fuck est un mot anglais qui, en tant que verbe, signifie « avoir rapport sexuel ».
 Fuck the Commerce est un festival allemand consacré au Death metal ayant lieu tous les ans, à Neiden dans la Saxe, depuis 1997.
 Fuck Club est un film pornographique produit par Fred Coppula en 2005.
 Fuck Them All est le trente-huitième single de Mylène Farmer sorti le .
 Kill Fuck Die est le septième album studio du groupe W.A.S.P. sorti en 1997.
 Fuck For Forest est une association norvégienne dont le but est de récolter des fonds pour la préservation de la nature.

Voir aussi 
 Fucking (homonymie)